Brigantony e la sua Sicilia è un album  dal cantante siciliano Brigantony, pubblicato nel 1985.

Tracce